Ю́рий О́зеров:
 Озеров, Юрий Николаевич (1921—2001) — советский кинорежиссёр и сценарист, педагог.
 Озеров, Юрий Викторович (1928—2004) — советский баскетболист.